1. ŽNL Zadarska u sezoni 2007./08. je predstavljala prvi stupanj županijske lige u Zadarskoj županiji, te ligu petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva. Sudjelovalo je četrnaest klubova, a ligu je osvojio Hajduk iz Pridrage.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

Izvori:

Povezani članci 
 1. ŽNL Zadarska
 2. ŽNL Zadarska 2007./08. 
 4. HNL – Jug B 2007./08. 
 ŽNL Splitsko-dalmatinska 2007./08.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 ezadar.hr, Hajduku iz Pridrage naslov prvaka u 1. ŽNL, objavljeno 2. lipnja 2008., pristupljeno 20. rujna 2017. 
 skabrnja com, Ajmo žuti - škabrnjski športski bilten, br. 52, objavljeno 1. lipnja 2008., preuzeto 20. rujna 2017.
 

 

2007-08
Zadarska-1